Bloemendal steht für:

 Coenraad Bloemendal (* 1946), ein aus den Niederlanden stammender kanadischer Musiker
 Jan Bloemendal (* 1961), niederländischer Altphilologe und neulateinischer Philologe
 Sendeanlage Bloemendal auch H. F. Verwoerd Transmitting Station, eine Sendestation des ehemaligen Radio RSA in Südafrika bei Meyerton
 Bloemendal (Westkap), eine Siedlung im Vorort Tygerberg von Kapstadt
 Schloss Blumenthal (Vaals), (), ein Herrenhaus in Vaals

Siehe auch:
 Bloemendaal
 Radio Bloemendaal
 Blumental
 Blumenthal